Pierre du Diable (dt. Teufelsstein) ist der Name folgender Megalithanlagen und Findlinge:

in Frankreich:
 Pierre du Diable (Allinges), Département Haute-Savoie, siehe Allinges 
 Pierre du Diable (Artas), Département Isère, siehe Artas 
 Pierre du Diable (Beuvry), Département Pas-de-Calais 
 Pierre du Diable (Jullouville), Département Manche 
 Pierre du Diable (La Garnache), Département Vendée
 Pierre du Diable (Lécluse), Département Nord 
 Pierre du Diable in Soubise, Département Charente-Maritime, siehe La Pierre Levée von Soubise
 Pierre du Diable (Vitrac), Département Dordogne 

in Belgien:
 Pierre du Diable (Anhée), AnhéeAufschluss Provinz Namur
 Pierre du Diable (Haillot), Provinz Namur 
 Pierre du Diable (Jambes) Provinz Namur 
 Grosse Pierre d’Ellemelle wird auch Pierre du Diable genannt.
 
Siehe auch:
 Menhir La Pierre au Diable bei Saint-Pierre-des-Nids, Département Mayenne, Frankreich